Jorge Morales puede referirse a las siguientes personas:

 Jorge Morales Adriasola, médico y político chileno;
 Jorge Morales Romero, paleontólogo español;
 Jorge Morales (locutor argentino), actor y locutor argentino;
 Jorge Morales (yudoca), yudoca cubano.

Jorge morales arizpe conductor de multimedios television